

Geografia
 Lamotte-Beuvron – comune francese situato nel dipartimento del Loir-et-Cher
 Lamotte-Brebière – comune francese situato nel dipartimento della Somme
 Lamotte-Buleux – comune francese situato nel dipartimento della Somme
 Lamotte-du-Rhône – comune francese situato nel dipartimento della Vaucluse
 Lamotte-Warfusée  – comune francese situato nel dipartimento della Somme
 Cantone di Lamotte-Beuvron – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Romorantin-Lanthenay

Persone
 Chantal Bouvier de Lamotte (1954) – modella francese
 Ed LaMotte (1857-1901) – musicista e compositore statunitense
 Étienne Lamotte (1903-1983) – presbitero, storico delle religioni e orientalista belga
 Johan Lamotte (1962) – ex giocatore di calcio a 5 belga

Pagine correlate
La Motte-Picquet